Мирко́вич — фамилия.

Известные носители 
 Мирковичи — русский дворянский род.

 Миркович, Александр Яковлевич (1792—1888) — участник войны 1812 года.
 Миркович, Бранко (род. 1982) — сербский и болгарский баскетболист.
 Миркович, Зоран (род. 1971) — сербский футболист, участник Чемпионата мира по футболу.
 Миркович, Сладжана (род. 1995) — сербская волейболистка.
 Миркович, Сретен (1958—2016) — сербский югославский боксёр.
 Миркович, Стоядин (1972—1991) — рядовой Югославской народной армии, призывник, участник войны в Хорватии.
 Миркович, Михаил Фёдорович (1836—1891) — генерал-лейтенант, начальник штаба Виленского военного округа, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Миркович, Фёдор Яковлевич (1789—1866) — генерал от инфантерии, Гродненский, Минский и Белостокский генерал-губернатор, Виленский военный губернатор, сенатор.
 Миркович, Филипп (род. 1988) — сербский хоккеист.

См. также 
 Мирмович
 Мирович